

Корсика — місто, штат Пенсільванія
 Корсика — місто, штат Південна Дакота